Футбольна ліга в сезоні 1991/92 — 93-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону в 3-й раз у своїй історії став «Лідс Юнайтед». Переможцем другого дивізіону став «Іпсвіч Таун».

Найкращим бомбардиром Першого дивізіону став Іан Райт. Найкращим гравцем за версією професійних журналістів був визнаний нападник Гарі Лінекер, а футболісти обрали найкращим гравцем сезону центрального захисника Гарі Паллістера.

Це був останній сезон Футбольної ліги, в якому визначався чемпіон Англії. З наступного сезону вищим дивізіоном чемпіонату Англії стала утворена в 1992 році Прем'єр-ліга.

Підсумкові турнірні таблиці

Перший дивізіон Футбольної ліги 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 травня 1992

|}

Третій дивізіон Футбольної ліги 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Р = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 червня 1992

|}

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Р = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 травня 1992

|}

Посилання 
rsssf.com 

Англія
Англія
Футбольна ліга